Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le FC Lourdes qui obtient sa 1ère victoire dans cette compétition.

Phase de qualification 

Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1952-1953
Rugby à XV en 1952
Rugby à XV en 1953
Sport en France en 1952
Sport en France en 1953